26-я церемония вручения премий «Грэмми» состоялась 28 февраля 1984 года в Shrine Auditorium, Лос-Анджелес. На ней вручались награды за 1983-й музыкальный год. Рекорд поставил Майкл Джексон, получивший сразу 8 наград. Из россиян премию получил Мстислав Ростропович.
26-я церемония «Грэмми» получила наивысший рейтинг (с 43,8 млн зрителей), остававшийся рекордным до 2012 года.

Награды

Grammy Lifetime Achievement Award 
 Чак Берри, Чарльз Паркер

Основная категория

Запись года 
 Куинси Джонс (продюсер) & Майкл Джексон за сингл «Beat It»

Альбом года 
 Куинси Джонс (продюсер) & Майкл Джексон за альбом «Thriller»

Песня года 
 Стинг (автор) за песню «Every Breath You Take» в исполнении группы The Police

Лучший новый исполнитель 
 Culture Club (среди номинантов были только группы: Big Country, Eurythmics, Men Without Hats, Musical Youth)

Рок-музыка

Лучший женский рок-вокал 
 Пэт Бенатар — «Love Is a Battlefield»

Лучший мужской рок-вокал 
 Майкл Джексон — «Beat It»

Лучшая рок-группа 
 The Police — Synchronicity

Лучшее рок-инструментальное исполнение 
 Стинг — «Brimstone and Treacle»

Кантри

Лучшее женское кантри-исполнение 
 Энн Мюррей — «A Little Good News»

Лучшее мужское кантри-исполнение 
 Lee Greenwood — «I.O.U.»

Лучшее вокальное исполнение кантри дуэтом или группой 
 Alabama — «The Closer You Get…»

Лучшее инструментальное исполнение кантри 
 New South — «Fireball»

Лучшая кантри-песня 
 Mike Reid (автор) — «Stranger in My House» (Ronnie Milsap)

Музыкальное видео 
 Лучшее короткое музыкальное видео
 Duran Duran за клип «Girls on Film/Hungry Like the Wolf»

 Лучшее длинное музыкальное видео
 Майкл Джексон за клип «Thriller»

Классическая музыка 
 Best Chamber Music Performance
 Мстислав Ростропович & Рудольф Сёркин за запись Иоганнес Брамс: Sonata for Cello and Piano in E Minor, Op. 38 and Sonata in F, Op. 99

Примечания

Ссылки 
 

Грэмми
1984 год в музыке США